Ке́на () — губернаторство (мухафаза) в Арабській Республіці Єгипет. Адміністративний центр — місто Кена.

Населення — 3 001 681 особа (2006).

Найбільші міста

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт